Жан Андре́ Валь (; 25 мая 1888, Марсель — 19 июня 1974, Париж) — французский философ-экзистенциалист.

Биография 
Окончил Эколь Нормаль. Начинал как ученик Анри Бергсона, изучал и пропагандировал философию У. Джеймса, Дж. Сантаяны. В конце 1920-х годов, до А. Кожева, предложил своё прочтение Гегеля. Развивал идеи Кьеркегора. Участвовал в работе Коллежа социологии, публиковался в журнале Ж. Батая «Ацефал». Оказал влияние на Э. Левинаса, Ж.-П. Сартра, Ж. Делёза. Дружил с Пьером Жаном Жувом, Вл. Янкелевичем.

С началом войны интернирован как еврей в концлагере Дранси, откуда бежал. В 1942—1945 жил в США. При поддержке Фонда Рокфеллера основал в Нью-Йорке Свободную школу высших исследований, позднее работал в колледже Маунт-Холиок, был близок к У. Стивенсу, М. Мур.

Вернувшись на родину, в 1946 основал альтернативный Сорбонне Коллеж философии. С 1950 руководил влиятельным журналом «Обозрение метафизики и морали».

Труды 
 Les Philosophies pluralistes d’Angleterre et d’Amérique, 1920 (переизд. 2005)
 Du rôle de l’idée d’instant dans la philosophie de Descartes, 1920 (переизд. 1994)
 Несчастное сознание в философии Гегеля/ Le Malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel, 1929 (рус. пер. 2006)
 Étude sur le Parménide de Platon, Paris, Rieder, 1930.
 Vers le concret, Vrin, 1932 (переизд. 2004)
 Кьеркегоровские этюды/ Études kierkegaardiennes, 1938 (переизд. 1998)
 Les Problèmes platoniciens, Paris, CDU, 3 fasc., 1938—1939
 Existence humaine et transcendance, Neufchâtel, La Baconnière, 1944
 Tableau de la philosophie française, Gallimard, 1946
 Введение в философию Хайдеггера/ Introduction à la pensée de Heidegger, cours en Sorbonne, 1946 (переизд. 1998)
 Краткая история экзистенциализма/ Petite histoire de l’existentialisme, Paris, L’Arche, 1947
 Poésie, pensée, perception, Paris, Calman-Levy, 1948.
 Jules Lequier, La Baconnière, 1948.
 La Pensée de l’existence, 1952.
 Traité de Métaphysique, 1953.
 La structure du monde réel d’après N. Hartmann, Paris: Centre de documentation universitaire, 1953. (Cours de la Sorbonne enseigné en 1952)
 La théorie des catégories fondamentales dans Nicolai Hartmann, Paris: Centre de documentation universitaire, 1954. (Cours de la Sorbonne enseigné en 1953)
 Философия существования/ La Philosophie de l’existence, 1954
 Les aspects qualitatifs du réel. I. Introduction, la philosophie de l’existence; II. Début d’une étude sur Husserl; III. La philosophie de la nature de N. Hartmann, Paris: Centre de documentation universitaire 1955. (Cours de la Sorbonne enseigné en 1954)
 К завершению онтологии/ Vers la fin de l’ontologie, 1956.
 L’Expérience métaphysique, 1964
 Cours sur l’athéisme éclairé de Dom Deschamps, 1967.
 Esquisse pour une histoire de " l’existentialisme ", L’arche, 2002.

Примечания

Литература 
 Emmanuel Lévinas, Xavier Tilliette et Paul Ricœur. Jean Wahl et Gabriel Marcel. Beauchesne, 1976
 Курилович И. С. Французское неогегельянство: Ж. Валь, А. Койре, А. Кожев и Ж. Ипполит в поисках единой феноменологии Гегеля-Гуссерля-Хайдеггера. М.: РГГУ. — 2019. — 224 с.

Ссылки 
 Материалы посвященной Жану Валю конференции в Эколь Нормаль, 2011

Философы Франции
Еврейские философы
Историки философии
Экзистенциалисты
Родившиеся в 1888 году
Родившиеся в Марселе
Умершие в 1974 году
Выпускники Высшей нормальной школы (Париж)
Выжившие в Холокосте
Заключённые концлагеря Дранси
Преподаватели колледжа Маунт-Холиок